Ciortești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ciortești (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Ciortești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea